Ito steht für:
 Itō (Familienname), Itoh, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ito (Staat), japanischer Staat im Altertum
 Itō (Klan), Familie des japanischen Schwertadels
 Ito (Pferd) (* 2011), deutsches Rennpferd
 Itō (Shizuoka), Stadt in der Präfektur Shizuoka, Japan

Itoh steht für:
 (5737) Itoh, nach Kazuyoshi Itō benannter Asteroid

Siehe auch:
 ITO
 Lemma von Itō, Aussage in der stochastischen Analysis
 Itōchū Shōji, früher C. Itoh